Danimarca:
Nykøbing Falster – cittadina nel comune di Guldborgsund (Selandia)
Nykøbing Mors –  cittadina nel comune di Morsø (Jutland settentrionale)
Nykøbing-Rørvig – comune soppresso, ora parte del comune di Odsherred (Selandia)
Nykøbing Sjælland – cittadina nel comune di Odsherred (Selandia)

Svezia:
Nyköping – cittadina capo della municipalità omonima (contea di Södermanland)